El término aflicción puede referirse, en esta enciclopedia:

a angustia;
a  inquietud;
a molestia;
a preocupación;
a sufrimiento;
a tristeza;

Títulos
 a Aflicción, película de 1998.

Notas